FED – rodzaj wyświetlacza
 FED – marka aparatów fotograficznych
 FED – Fundacja Edukacja dla Demokracji

Zobacz też 
 Fed – System Rezerwy Federalnej